

Anno 
 132 o 132 a.C.

Codici 
 132  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Bedoin in Francia

Matematica 
 132 – numero